Β-Fergusoniet-(Ce), cerium-lanthaan-neodymium-niobaat
 Β-Fergusoniet-(Nd), neodymium-cerium-niobaat
 Β-Fergusoniet-(Y), yttrium-niobaat